Pohnert ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Pohnert (* 1968), deutscher Chemiker
 Karl von Pohnert (1832–1911), österreichischer Politiker und kaiserlicher Rat
 Ludwig Pohnert (1885–1964), österreichischer Gymnasialdirektor, Germanist und Autor
 Rosa Pohnert-Resch (1886–1978), österreichische Künstlerin